Тапетум ( — ковёр, покрывало):
 Тапетум, или зеркальце, — блестящий слой под сетчаткой глаза у позвоночных
 Тапетум — внутренний слой клеток (или несколько слоёв) пыльника покрытосеменных растений